Ледниковый период может означать:

В науке 
Ледниковый период (древнее оледенение) — длительные этапы глобального похолодания в геологической истории Земли.
 Малый ледниковый период — период частичного похолодания климата в XIV—XIX веках.

В искусстве 
Мультфильмы:
 Ледниковый период (франшиза) компании «20th Century Fox»:
 Ледниковый период
 Ледниковый период 2: Глобальное потепление
 Ледниковый период 3: Эра динозавров
 Ледниковый период 4: Континентальный дрейф
 Ледниковый период 5: Столкновение неизбежно
 Ледниковый период: Приключения Бака
Фильмы и сериалы:
 Ледниковый период (телесериал) — российский телесериал 2002 года.
 «Ледниковый период» — 16 эпизод сериала-антологии «Любовь, смерть и роботы».
Телевизионные шоу:
 Ледниковый период (телешоу) — телевизионное шоу, прошедшее на Первом канале в 2007 году.
 Ледниковый период — 2 (телешоу) — транслируемое в 2008—2009 годах.
 Ледниковый период — 3 (телешоу) — транслируемое в 2009 году.
 Ледниковый период — 4 (телешоу) — транслируемое в 2013 году.
 Ледниковый период — 5 (телешоу) — транслируемое в 2014 году.
 Ледниковый период — 6 (телешоу) — транслируемое в 2016 году.

Прочее 
 Весёлая ферма 3. Ледниковый период — казуальная компьютерная игра в жанре time management, разработанная компанией Alawar Melesta и изданная Alawar Entertainment в канун 2010 года.

См. также 
 Глобальное похолодание
 Земля-снежок